Gustaf Carlson kan syfta på:

 Gustaf Carlson (1894–1942), svensk fotbollsspelare
 Gustaf Carlson (1647–1708), svensk greve
 Gustaf Carlson (1861–1936), svenskt justitieråd
 Gustaf von Carlson (1743–1801), svensk hovrättspresident
 Gustaf Carlsson i Kröcklinge (1819–1905), svensk politiker
 Gustaf Carlsson (läroverksadjunkt) (1884–1969), riksdagsman